Karlsbad, település Németországban, Baden-Württemberg tartományban
 Karlsbad, Karlovy Vary cseh város német neve
lásd még
Carlsbad (egyértelműsítő lap)